

Персоналії 
 Конан — ім'я декількох бретонських князів (X—XII століть)
 Анрі Конан-Бедьє — 2-й президент Кот-д'Івуару
 Артур Конан-Дойл — шотландський письменник, відомий перш за все своїми творами про Шерлока Голмса

Топоніми

Конан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Рона-Альпи, департамент Ен

Конан (江南市) — місто в Японії, у префектурі Айті.
 Конан (香南市) — місто в Японії, у префектурі Коті.
 Конан (湖南市) — місто в Японії, у префектурі Сіґа.
 Конан (江南町) — містечко в Японії, у префектурі Сайтама.
 Конан (香南町) — містечко в Японії, у префектурі Каґава.
 Район Конан
 Район Конан (Йокогама) (港南区)
 Район Конан (Ніїґата) (江南区)

Фільми 
 —1998 «Конан» — американський пригодницький фентезійний телевізійний телесеріал.
  «Конан-варвар» — американський художній фільм у жанрі фентезі.
  «Конан-руйнівник» — американський художній фільм, продовження фільму «Конан-варвар».
  «Конан-варвар» — американський кінофільм режисера Маркуса Ніспела.

Інше 
 Конан Варвар — воїн-варвар, персонаж низки творів Роберта Говарда.